

Persone
 Amadou Tidiane Tall (1975) – ex calciatore burkinabé
 Elhadji Malick Tall (1995) – calciatore senegalese
 Gora Tall (1985) – calciatore senegalese
 Ibrahim Tall (1981) – calciatore senegalese
 Mamadou Tall (1982) – calciatore ivoriano naturalizzato burkinabé
 Papa Ibra Tall (1935-2015) – artista senegalese naturalizzato francese

Altro
 Tall al-Ajjul – sito archeologico nella Striscia di Gaza, Palestina
 Tall Timber – film del 1928 diretto da Walt Disney

Pagine correlate
 The Tall Man